Morris Almond (Dalton (Geórgia), 2 de fevereiro de 1985) é um ex-jogador norte-americano de basquete profissional que atuou na  National Basketball Association (NBA). Foi o número 25 do Draft de 2007.

Basquetebolistas da Geórgia (Estados Unidos)
Basquetebolistas do Utah Jazz